Grijze mauritiusbrilvogel
 Olijfgroene mauritiusbrilvogel